Ребёнок Розмари ():
 «Ребёнок Розмари» — роман американского писателя Айры Левина, опубликованный в 1967 году.
 «Ребёнок Розмари» — американский кинофильм 1968 года, режиссёра Романа Полански, экранизация одноимённого романа.
 «Ребёнок Розмари» (англ.) — американский мини-сериал 2014 года, режиссёра Агнешки Холланд, экранизация одноимённого романа.